Margan kan syfta på följande platser:

Iran 

 Marāghān, ort, Västazarbaijan, 
 Margan-e Qadīm, ort, Västazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar